Simon Phipps ist der Name folgender Personen:

* Simon Phipps (Bischof) (1921–2001), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Lincoln
 Simon Phipps (Programmierer), US-amerikanischer Programmierer und Manager